Pence est le pluriel anglais de penny, une pièce de monnaie ou unité de devise.

Pence peut également désigner :

Toponyme 
 États-Unis
 Pence, une petite ville de l'Indiana
 De nombreux hameaux.

Patronyme 
 Mike Pence (né en 1959), 48e vice-président des États-Unis et ancien gouverneur de l'Indiana
 Hunter Pence (né en 1983), joueur de baseball professionnel
Josh Pence
Karen Pence
Greg Pence

Voir aussi 
 Pièce de six pence (homonymie)
 Penny (homonymie)
Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme